Сергей Лео́нов: Леонов, Сергей Александрович — российский журналист, заместитель главного редактора журнала «Компьютерра».
 Леонов, Сергей Борисович (1931—1999) — российский учёный-геолог.
 Леонов, Сергей Дмитриевич (род. 1983) — российский государственный деятель, член Совета Федерации.
 Леонов, Сергей Иванович (1913—?) — советский футболист.
 Леонов, Сергей Николаевич (род. 1976) — российский футболист.